

Биковка — присілок, Подольський міський округ, Московська область
 Биковка — присілок, Юринський район, Марій Ел

Див. також 
 Биківка
 Биково